Ética comunista era um estatuto de regras morais codificadas na União Soviética que todos os membros do Partido Comunista da URSS e todos os membros do Komsomol deveriam seguir.

O Código Moral foi adotado no 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1961,

O legislador russo e líder do Partido Comunista Gennady Zyuganov comparou o código moral do construtor do comunismo ao Sermão da Montanha .

Doze regras do Construtor do Comunismo 
Aqui estão os mandamentos que foram escritos como parte do Programa de Terceiros: 

 Lealdade ao comunismo e amor à pátria socialista e a outros países socialistas.
 Trabalho consciente para o bem da sociedade: Quem não trabalha, não consegue comer .
 Zelar pela propriedade coletiva, bem como pela multiplicação dessa propriedade.
 Elevada consciência das responsabilidades sociais e intolerância à violação dos interesses sociais.
 Coletivismo e camaradagem: Todos por um e um por todos .
 Relações humanas entre seres humanos: Um ser humano é amigo, camarada e irmão de outro ser humano.
 Honestidade, limpeza ética, bem como simplicidade e modéstia tanto na vida privada como pública.
 Respeito mútuo na família e cuidado com a educação dos filhos.
 Intolerância à injustiça, parasitismo social, injustiça, carreirismo e ganância.
 Amizade e fraternidade com todas as nações da URSS, intolerância a todas as antipatias raciais e nacionais.
 Intolerância aos inimigos do comunismo, paz e liberdade dos povos do mundo.
 Solidariedade fraterna a todos os trabalhadores de todos os países e nações.

 virtudes prussianas
 Oito honras e oito vergonhas

Referências 

Cultura da União Soviética